David Greene je lahko:

David Greene (ameriški nogomet) (rojen 1982), ameriški igralec ameriškega nogometa
David Greene (režiser) (1921–2003), britanski televizijski režiser
David Greene (nogometaš) (rojen 1973), irski nogometaš
David Greene (atlet) (rojen 1986), valižanski atlet

Glej tudi
David Green (razločitev)